Ханова — женская форма фамилии . Известные носители:
 Ханова, Пелагея Сергеевна (известна под псевдонимом Пелагея; род. 1986) — российская фолк-рок-певица, основательница и солистка группы «Пелагея».
 Ханова, Разифа Салиховна (род. 1948) — доярка Иванаевской мелочно-товарной фермы колхоза имени Карла Маркса Дюртюлинского района БАССР. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

См. также 
 Ханово